Vietnamské letectvo může označovat:
 Letectvo Vietnamské lidové osvobozenecké armády, letectvo bývalé Vietnamské demokratické republiky a současného Vietnamu.
 Letectvo Vietnamské republiky, letectvo zaniklé Vietnamské republiky, existující v letech 1955–1975.